Bloomingdale ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bloomingdale (District of Columbia), im District of Columbia
 Bloomingdale (Florida), im Hillsborough County
 Bloomingdale (Georgia), im Chatham County
 Bloomingdale (Illinois), im DuPage County
 Bloomingdale (Indiana), im Parke County
 Bloomingdale (Kentucky), im Clark County
 Bloomingdale (Maryland), im Queen Anne’s County
 Bloomingdale (Massachusetts), im Worcester County
 Bloomingdale (Michigan), im Van Buren County
 Bloomingdale (New Jersey), im Passaic County
 Bloomingdale (New York), im Essex County
 Bloomingdale (North Carolina), im Robeson County
 Bloomingdale (Ohio)
 Bloomingdale (Carbon County, Pennsylvania)
 Bloomingdale (Lancaster County, Pennsylvania)
 Bloomingdale (Luzerne County, Pennsylvania)
 Bloomingdale (South Dakota), im Clay County
 Bloomingdale (Tennessee), im Sullivan County
 Bloomingdale (Wisconsin), im Vernon County
 Bloomingdale Oaks, im Hillsborough County, Florida
 Bloomingdale Ridge, im Hillsborough County, Florida
 Bloomingdale Trails, im Hillsborough County, Florida
 Bloomingdale Village, im Hillsborough County, Florida
 Bloomingdale Villas, im Hillsborough County, Florida

Personen:
 Alfred Bloomingdale (1916–1982), US-amerikanischer Unternehmer
 Teresa Bloomingdale (1930–2000), US-amerikanische Schriftstellerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Bloomingdale (Queenstown), in Queenstown, Maryland, ID-Nr. 72001457
 Bloomingdale Firehouse, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000593
 Bloomingdale School, in Worcester, Massachusetts, ID-Nr. 80000562
 Bloomingdale School-Village Hall, in Bloomingdale, Illinois, ID-Nr. 94001263

Siehe auch:
 Bloomingdale’s ist ein US-amerikanisches Unternehmen